Justizsekretär steht für
 ist eine Amtsbezeichnung bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften in der Bundesrepublik Deutschland, siehe Justizfachwirt
 einen Fachschulberuf in der DDR-Justiz, der über die Geschäftsstellentätigkeiten hinaus auch die Aufgaben von Gerichtsvollzieher und Rechtspfleger umfasste